Сергей Сергеевич Архипов () — российский футболист, нападающий тамбовского «Спартака».

Биография 
Воспитанник тамбовского футбола. В 2018 году дебютировал за основной состав «Тамбова» в ФНЛ. Клуб отдавал форварда в аренду коллективам ПФЛ красногорскому «Зоркому» и липецкому «Металлургу».

В конце 2019 года стало известно, что Архипов отправился в аренду в команду Высшей лиги Белоруссии «Городея». Дебютировал 28 марта 2020 года в матче первого тура чемпионата против солигорского «Шахтёра» (0:2).

Семья 
У Сергея Архипова есть брат-близнец Артём, который также является футболистом.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Тамбов»
Игроки ФК «Зоркий»
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Городея»
Игроки ФК «Кубань» (2018)
Игроки ФК «Саранск»
Игроки ФК «Спартак» Тамбов (2022)